Grand Prix du canton d'Argovie var den 54. udgave af cykelløbet Grand Prix du canton d'Argovie. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 8. juni 2017. Løbet blev vundet af italienske Sacha Modolo fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI Europe Tour 2017